Die WTA Championships 2008 (auch als Sony Ericsson WTA Tour Championships bekannt) waren ein Damentennis-Hartplatzturnier in Doha, Katar. Es fand vom 4. bis zum 9. November 2008 statt und war nach den vier Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld am höchsten dotierte Turnier im Turnierkalender der WTA. Die Tennismeisterschaften der WTA Tour im Dameneinzel und -doppel wurden erstmals in Doha ausgetragen, die Jahre davor fanden sie in Madrid statt.

Titelverteidigerinnen waren Justine Henin im Einzel und das Duo Cara Black und Liezel Huber im Doppel. Henin trat nicht an, sie hatte am 14. Mai 2008 ihren Rücktritt vom Leistungssport bekannt gegeben.

Siegerin im Einzel wurde Venus Williams, die Wera Swonarjowa mit 6:75, 6:0 und 6:2 besiegte. Den Doppeltitel sicherte sich wie im Vorjahr Cara Black und Liezel Huber. Sie gewannen das Finale gegen Květa Peschke/Rennae Stubbs mit 6:1 und 7:5.

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Ersatzspielerinnen.

Austragungsmodus 
In der Rundenturnierphase spielten jeweils vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede (engl. Round Robin). Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Siegerin einer Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe, die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe 

 Im letzten Vorrundenspiel wurde Ana Ivanović durch Agnieszka Radwańska ersetzt.

Maroon-Gruppe 

 Im letzten Vorrundenspiel wurde Serena Williams durch Nadja Petrowa ersetzt.

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 

 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Doha